New Auburn (Minnesota)
 New Auburn (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos